Ве́ллер (; ) — розповсюджене німецьке і англійське прізвище. А також похідні від нього топоніми.

Відомі носії 

 Веллер Герге — угорський борець вільного стилю.
 Веллер Михайло Йосипович — російський письменник, філософ.